Irina Bara (ur. 18 marca 1995) – rumuńska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała dziewięć singlowych oraz dwadzieścia dziewięć deblowych turniejów rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 104. miejscu w singlu (18 kwietnia 2022) oraz na 56. miejscu w deblu (13 maja 2019).

W zawodach cyklu WTA Tour Rumunka wygrała jeden turniej w grze podwójnej. Triumfowała też w czterech deblowych turniejach cyklu WTA 125.

W sezonie 2021 zwyciężyła w finale zawodów deblowych w Klużu-Napoce. Razem z Ekaterine Gorgodze pokonały w nim Aleksandrę Krunić i Lesley Pattinamę Kerkhove 4:6, 6:1, 11–9.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 1 (1–0)

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 4 (4–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rumuńskie tenisistki
Urodzeni w 1995